

События 
 26 июля — войска английского короля Эдуарда III разгромили французскую армию в битве за Кан
 26 августа — решительная победа англичан над французами в битве при Креси.
 29 августа — датский король Вальдемар IV Аттердаг продал датскую часть Эстляндии великому магистру Тевтонского ордена Генриху Дуземеру.
 17 октября — битва при Невиллс-Кроссе, разгром шотландских войск английской королевской армией и пленение короля Шотландии Давида II.
 Иоанн Кантакузин заключил союз с Орханом и выдал за него дочь Феодору. Новые победы Кантакузина.
 11 июля 1346 — 1378 — правление Карла IV Люксембурга в Германии.
 26 августа 1346 — 1378 — правление Карела Люксембурга в Чехии.
 1346—1362 — правление Лодовико в Неаполе.
 Венецианские войска осадили Зару и нанесли поражение венгерским войскам.
 15 декабря — Венгрия согласилась на мир. Согласно договору, власть в Заре была передана венецианским чиновникам, возобновилась практика передачи Венеции заложников, город был обложен налогами, мешающими его дальнейшему развитию.
 1343—1346 — осада генуэзского города Кафа ханом Джанибеком, которая в дальнейшем привела к распространению чумы в Западной Европе.
 Князь Симеон Гордый стал титульным князем Великого Новгорода.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1346 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1346 году
 11 августа — Кокан Сирэн (род. 1278) — японский патриарх дзэн, писатель, историограф.

Один год Столетней войны

См. также

Примечания